Ники́та Аки́мович Хро́мов (1892, Санкт-Петербург, Российская империя — 1934, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — российский и советский футболист, полузащитник. Отличался джентльменской игрой, газеты о нём писали, что он «никогда никого не подбил».

Карьера 
Невысокий полузащитник Никита Хромов начал играть в клубе, принадлежащем фабрике, на которой также играл клуб, состоящий из англичан под названием «Нева», ну а команда в которой выступал Хромов называлась по-другому «Нива» и состояла из русских рабочих, которым англичане иногда давали поиграть на своём поле. Затем выступал за клубы «Надежда» (Санкт-Петербург) с 1909 по 1911 год, «Удельная» (Санкт-Петербург) в 1911 году, «Унитас» (Санкт-Петербург) с 1911 по 1913 год, «Путиловский» (Петроград) с 1914 по 1918 год.

После окончания гражданской войны, защищал цвета таких клубов, как ОКА (Тифлис), «Желдор» (Таганрог), «Красный Трактор» (Ростов-на-Дону).

Участвовал в матчах сборной Санкт-Петербурга, например играл в 3 октября 1910 года в знаменитом матче с пражской «Славией», проводившей турне по Европе под именем «Коринтианса», в котором петербуржцы победили 5:4. А в 1912 году играл в матче Петербург-Москва, в котором футболисты столицы победили 3:0 и стали чемпионами России.

За сборную России дебютировал 22 ноября 1911 года в матче против сборной Англии, который стал первым матчем сборной России в истории, игра завершилась в пользу англичан 11:0, а всего провёл 7 матчей, включая две игры на Олимпиаде 1912.

В 1914 году, в составе «Кружка спорта Орехово», был учредителем первого турнира по футболу в Российской империи, в котором играли только рабочие заводов. Хромову удалось составить 7 команд, одну из которых составляли подростки, а другую взрослые мужчины.

Список матчей

Примечания

Источники 
 Профиль на rusteam.permian.ru
 Коршак Ю. Ф. «Старый, старый футбол». — Москва, 1975.

Футболисты Российской империи
Футболисты СССР
Игроки сборной Российской империи по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года